Vladimirci, naselje u sastavu općine Vladimirci, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija
 Vladimirci (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija